Кубок России по футболу 2015/2016 — футбольный турнир, который проводится по системе с выбыванием, начиная с 1/256 финала. Победитель получит право сыграть в Лиге Европы 2016/2017 (групповой этап), а также сыграть с чемпионом России 2015/2016 в матче за Суперкубок России.

Финал турнира прошёл на стадионе «Казань Арена» (Казань) 2 мая 2016 года, хотя первоначально он должен был состояться 29 мая.

Представительство клубов по лигам 
① Премьер-лига: 16 клубов;
② Первый дивизион (ФНЛ): 18 клубов (не участвуют фарм-клубы);
③ Второй дивизион (ПФЛ): 57 клубов (не участвуют фарм-клубы);
④ Третий дивизион (ЛФЛ): 5 клубов: «Динамо-Старт» (Кострома), «Звезда» (Санкт-Петербург), «Металлург» (Аша), «Белогорск», «Реставрация» (Красноярск);
⑤ Четвёртый дивизион (регион.): 1 клуб: «Шахтёр» (п. Пешелань) — чемпионат Нижегородской области;
Итого — 97 клубов.

1/256 финала 
Юг

Урал-Поволжье

Запад

Центр

1/128 финала 
Юг

Урал-Поволжье

Запад

Центр

Восток

1/64 финала 
Восток

Урал-Поволжье

Центр

Юг

Запад

Дополнительные матчи за участие в 1/32 финала 
По ходу турнира в сетку Кубка были внесены изменения: было принято решение дать шанс четырём клубам, выбывшим на стадии 1/64 финала, продолжить борьбу, проведя дополнительные матчи. Это право получили представители зон «Центр» и «Запад» — «Локомотив» Лиски, «Динамо» Брянск, «Псков-747» и «Домодедово». По словам президента ПФЛ Андрея Соколова, изменения в сетке Кубка произошли по причине экстренного перевода в ФНЛ армавирского «Торпедо». Существует мнение, что истинной причиной необходимости вносить изменения стало то, что при формировании сетки турнира не была учтена невозможность участия в Кубке двух команд ФНЛ — «Зенита-2» и «Спартака-2» и что при этом из-за просчётов Соколова был нарушен регламент Кубка России.

1/32 финала 
Матчи 1/32 финала прошли 26 и 27 августа 2015 года.

Игра «Шахтёр» (Пешелань) — «Шинник» не состоялась вовремя из-за того, что стадион в Пешелани не соответствовал нормам РФС, а от проведения встречи на другом стадионе клуб отказывался. 26 августа на заседании исполкома РФС игра была перенесена с 27 августа на 11 сентября, «Шахтёру» в срок до 2 сентября было предписано определить место проведения матча в соответствии с регламентом Кубка России. 1 сентября стало известно, что матч состоится в Дзержинске.

Турнирная сетка

1/16 финала 

Матчи 1/16 финала прошли 23 и 24 сентября 2015 года. Участвовали 16 клубов РФПЛ, 8 клубов ФНЛ, 8 клубов ПФЛ

В матче с «Тосно» фактически участвовала молодёжная команда «Ростова» под руководством Игоря Гамулы.

1/8 финала 
Матчи 1/8 финала прошли 28 и 29 октября 2015 года. Участвовали 13 клубов РФПЛ, 2 клуба ФНЛ, 1 клуб ПФЛ.

1/4 финала 
Матчи 1/4 финала состоялись в конце февраля — начале марта 2016 года.

1/2 финала 
Полуфиналы прошли 20 апреля 2016 года.

Финал

Примечания

Ссылки 
 
 Кубок России на сайте ПФЛ
Сетка кубка по зонам ПФЛ:
 Запад на сайте РФС
 Центр на сайте РФС
 Юг на сайте РФС
 Урал-Поволжье на сайте РФС
 Восток на сайте РФС

Кубок России по футболу
Россия